27791 Masaru – asteroide della fascia principale
 Masaru – nome proprio maschile giapponese 
 Masaru – cognome giapponese 
 Wakanohana Masaru – lottatore di sumo giapponese
 Masaru – centro abitato dell'India